Unforgiven, film din 1992
 WWE Unforgiven, eveniment pay-per-view

Filme despre prostituție